Janusz Lisak - polski polityk
 Lisak - miejscowość w Polsce